Игна́тий Марцелий Коморо́вский (13 января 1824, Варшава, Царство Польское, Российская империя — 14 октября 1857, там же) — польский музыкант и композитор.

Биография 
Родился в начале 1824 года в Варшаве. Был братом актёра Йозефа Валенты Коморовского (Józef Walenty Komorowski). Обучение музыке начинал под руководством Винцентия Шанёра (фортепиано), а затем Й. Булаковского и Яна Хорнзеля. С 14 лет пел в любительском хоре Йожефа Крогульского при церкви пиаристов в Варшаве. Начиная с 1842 года, Коморовский брал уроки игры на виолончели у Йожефа Шаблинского, а позже у Адама Хермана. Эти занятия на протяжении недолгого времени сопровождались обучением гармонии и контрапункту () и композиции (Кароль Курпиньский).

С 1847 года уже сам Коморовский начал давать уроки игры на фортепиано, скрипке и виолончели, на следующий год отправившись в роди частного учителя в поместье Кретковских Каменна-на-Куявах. В 1850 году возвратился в Варшаву и вошёл в состав оркестра местного Большого театра, одновременно продолжая давать уроки и сочинять музыку.

В 1852 году Коморовский заболел туберкулёзом. Его лечил известный врач Титус Халубинский, но состояние музыканта продолжало ухудшаться, и чтобы раздобыть деньги на лечение за границей, Коморовский в 1855 открыл подписку на цикл песен «Śpiewy polskie», изданный на следующий год. В сентябре 1856 года он для поправки здоровья выехал за границу, посетив Триест, Венецию, Рим, Париж и водолечебницы на Эмсе, но в июле 1857 года вернулся на родину в тяжёлом состоянии и умер в Варшаве через несколько месяцев. Похоронен на кладбище в Повонзках в Варшаве.

Творчество 
Первыми собственными музыкальными произведениями Коморовского стали фортепианные пьесы танцевального характера, многие из которых представляли собой обработки польского музыкального фольклора, в особенности из Мазовии — с этой музыкой он познакомился в ходе своих поездок с поэтами Теофилом Ленартовичем и Циприаном Норвидом, художником Войцехом Герсоном и исследователем-фольклористом Оскаром Кольбергом. Первый сборник фортепианных пьес Коморовского увидел свет уже в 1842 году. Он также сочинял музыку к стихам Ленартовича.

Произведения малых жанров (песни, фортепианные пьесы, в том числе танцевальные) составляют основу творческого наследия Коморовского. Он является в частности автором популярных польских песен «Висла», «Украинец», «Мацек», «Калина» — последнюю Теофил Ленартович называл вершиной его творчества. Среди поэтов, на чьи слова Коморовским написаны песни — сам Ленартович, Адам Мицкевич, Александр Ходзько, Влодзимеж Вольский, Станислав Яхович, Винценты Поль, Эдмунд Василевский, из иностранных авторов — Гёте, Пушкин, Вальтер Скотт, Томас Мур. Не выработав собственного музыкального стиля, Коморовский тем не менее оказал влияние на развитие польской вокальной лирики. Им были также написаны два сочинения для хора с оркестром (ныне утраченные) — месса и Te Deum. В творчестве Коморовского отмечается некоторое влияние музыки Шопена и Монюшко.

Примечания

Литература 
 Encyklopedia Muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 454.
 Zbigniew Adriański, Złota księga pieśni polskich. Pieśni, gawędy, opowieści, Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997, ss. 102—104, (na s. 103 nuty do Kaliny).

Ссылки 
 
 
 Artykuł o Ignacym Komorowskim opublikowany krótko po jego śmierci, tj. 28 listopada 1859 w «Tygodniu Ilustrowanym» (cz. 1, cz. 2)
 Śpiewy polskie z towarzyszeniem fortepianu — wersja cyfrowa w Cyfrowej Bibliotece Narodowej

Композиторы Польши XIX века
Академические музыканты Польши